Appalachiosaurus (« lézard des Appalaches ») est un genre basal éteint de dinosaures théropodes de la super-famille des Tyrannosauroidea, ayant vécu à la fin du Crétacé supérieur dans l'est de l'Amérique du Nord. Comme presque tous les théropodes, c'était un prédateur bipède. Il s'agit de l'un des dinosaures les mieux connus parmi les théropodes de la partie orientale de l'Amérique du Nord.

Une seule espèce est rattachée au genre : Appalachiosaurus montgomeriensis.

Découverte 
Seul un squelette de juvénile a été retrouvé. Il appartenait à un animal estimé à plus de  de long et pesant plus de  ce qui indique qu'un adulte aurait été encore plus grand. Le fossile a été trouvé dans le centre de l'Alabama, dans la formation de Demopolis Chalk. Cette formation remonte au milieu du Campanien au Crétacé supérieur, il y a environ  d'années.
C'est le plus grand dinosaure carnivore connu dans l'Est américain.

Étymologie 
Ce dinosaure porte le nom de la région du centre des États-Unis connue sous le nom des Appalaches, qui a également été donnée à l'ancienne île-continent Appalachia, sur laquelle Appalachiosaurus a vécu. Le nom générique comprend aussi le mot grec sauros (« lézard »), le suffixe le plus couramment utilisé dans les noms de dinosaures. Il n'y a qu'une espèce connue, Appalachiosaurus montgomeriensis nommée d'après le comté de Montgomery dans l'État américain de l'Alabama. Les noms de genre et d'espèce ont été donnés en 2005 par le paléontologue Thomas Carr et son équipe.

Description 
Appalachiosaurus est connu par des restes partiels, un crâne partiel et la mandibule (mâchoire inférieure), ainsi que plusieurs vertèbres, des parties du bassin, et la plus grande partie des deux membres postérieurs. Ces vestiges sont abrités au Centre scientifique McWane à Birmingham, en Alabama. Plusieurs sutures ne sont pas achevées entre les os du crâne, ce qui indique que l'animal n'était pas adulte. Plusieurs éléments sont écrasés, mais le spécimen est cependant instructif et montre nombre de caractéristiques originales, ou apomorphies. Plusieurs de ces apomorphies ont été identifiées dans le crâne et sur les griffes des pieds qui montrent une protubérance inhabituelle sur l'orteil le plus proche du corps. Il y a aussi six petites crêtes osseuses sur le dessus du museau, semblables à celles du genre asiatique Alioramus, quoique la plupart des tyrannosaures possèdent des ornementations diverses sur le dessus du museau. Appalachiosaurus est sensiblement différent et plus évolué que l'autre tyrannosaure primitif trouvé dans l'Est de l'Amérique du Nord : Dryptosaurus.

Pathologie éventuelle 
Deux vertèbres de la queue ont été retrouvées fusionnées, probablement la conséquence d'une blessure.

Classification 
Le seul spécimen connu d’Appalachiosaurus est suffisamment complet pour être inclus dans des analyses phylogénétiques cladistiques. La première a été réalisée avant même que l'animal ne soit nommé. Elle a conclu qu'il appartenait à la sous-famille des Albertosaurinae (au sein des Tyrannosauridae), qui comprend également les genres Albertosaurus et Gorgosaurus. La description originale comprenait également une analyse cladistique, montrant qu’ est un membre basal des Tyrannosauroidea ne faisant pas partie des Tyrannosauridae. 

Les analyses phylogénétiques postérieures, durant les années 2010, ont inclus dans leur paramètre d'études les tyrannosaures primitifs Dilong et Guanlong, les genres asiatiques Alioramus et Alectrosaurus et le genre anglais Eotyrannus. Elles confirment son statut de Tyrannosauroidea basal.

Cladogrammes 
L'analyse phylogénétique des Tyrannosauroidea, réalisée en 2016 par Stephen Brusatte et Thomas Carr, montre la position dAppalachiosaurus au sein de cette super-famille :

Le cladogramme de 2013, établi par Loewen et ses collègues en 2013, était assez semblable :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Dryptosaurus
 Tyrannosauroidea
 Liste des genres de dinosaures

Tyrannosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2005